

Patronyme 
Ducher est un nom de famille notamment porté par : 
  Claude Ducher (1832-1909), homme politique français.
 Coralie Ducher (1986- ), footballeuse française.
 Jean-Philippe Ducher (1969- ), entraîneur hippique français.
 Joseph Pernet-Ducher (1859-1928), pépiniériste et rosiériste français.

Homophones 
 Duché.
 Duchet.

Homonymie
Homonymie de patronyme